Pacific Star bezeichnet:
 einen Orden der Streitkräfte des Commonwealth im Zweiten Weltkrieg, siehe Pacific Star (Orden)
 ein Kreuzfahrtschiff, siehe Ocean Dream